Бруно Куаме (1927—2021) — римо-католицький єпископ Кот-д'Івуару.
 Ежен Коффі Куаме (1988—2017) — івуарійський футболіст.
 Крістіан Куаме (* 1997) — івуарійський футболіст, нападник італійської «Фіорентіни» і національної збірної Кот-д'Івуару.
 Ромініг Куаме (* 1996) — малійський футболіст, півзахисник французького клубу «Труа» та збірної Малі.
 Такі Марі-Дайвін Куаме (* 2002) — французька трекова велогонщиця.